Победилово — топоним в Приволжском федеральном округе России.

 В Казани:
 Новое Победилово — посёлок в Приволжском районе;
 Старое Победилово — посёлок в Приволжском районе.

 В Кирове:
 Победилово — аэропорт;
 Победилово — микрорайон.

См. также 
 Победино